In My Arms puede referirse a:.

Música 
 In My Arms, (2008) canción de Kylie Minogue;
 In My Arms, (1997) canción de Erasure.

Cine 
 In My Arms, (2009) película de Martín Hernández.